(Remède, mesure de réparation, redressement ou recours en anglais) fait notamment référence à :

Droit
En common law, une distinction est faite entre les remèdes en common law  (l'octroi de dommages-intérêts) et les remèdes en equity (les injonctions et l'exécution en nature).

Musique 

Remedy, une chanson de la chanteuse britannique Little Boots.
Remedy, le premier album du groupe de musique électronique Basement Jaxx.
The Remedy, un album des Boyz II Men.
 Remedy, un titre du groupe de metal alternatif Seether.

Cinéma et télévision 
 Remedy, série télévisée canadienne en 2014.

Informatique 
Remedy Entertainment, studio de développement de jeux vidéo finlandais.

Articles connexes 
 Remedy Lane, album studio du groupe suédois Pain of Salvation
 Vikings Remedy, groupe de musique français

Homonymie de titre